Katov kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Katov (okres Brno-venkov)
 Katov (okres Tábor)